Az alábbi táblázatok a mezeifutó világbajnokságok bajnokait ismertetik. A rövidtávú versenyeket csak 1998 és 2006 között rendezték meg.

Normál táv

Rövid táv (megszűnt)

Források
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Atlétika témájú listák
Futás